David Lucas peut désigner :
 David Lucas (1802-1881), graveur anglais ;
 David Lucas (1977-), joueur de football anglais ;
  (1937-), compositeur américain ;
 David Lucas, acteur brésilien.